Bing Bang Boom – film del 1922 diretto da Fred J. Butler
Bing Bang Boom – documentario del 1969 diretto da Joan Henson